Сильвестр Нсанзимана (; 5 января 1936, Гиконгоро — 1999, Брюссель, Бельгия) — руандийский политический и государственный деятель, премьер-министр Руанды (12 октября 1991 — 2 апреля 1992), , , ректор Национального университета Руанды, доктор юридических наук.

Биография 
Представитель народности хуту.
Учился у иезуитов, позже до обретения Руандой независимости был отправлен в Бельгию, где изучал право в Брюссельском свободном университете. В 1965 году вернулся в Руанду, получив степень доктора юридических наук.

Был назначен директором Департамента юстиции, затем генеральным секретарём Министерства внутренних и судебных дел Руанды.

Член Республиканского демократического движения. В 1967 году занял должность министра торговли, шахт и промышленности. В 1969 году был назначен министром иностранных дел и сотрудничества.

В октябре 1971 г. стал первым руандийским ректором Национального университета Руанды (ныне Университет Руанды).

В 1978 году был назначен заместителем генерального секретаря Организации африканского единства (ОАЕ) в Эфиопии.

После своего возвращения в Руанду в 1991 году занял пост министра юстиции Руанды.

С 12 октября 1991 по 2 апреля 1992 года работал премьер-министром Руанды. Дважды безуспешно пытался сформировать правительство национального единства. Ушёл в отставку с поста премьер-министра после отказа оппозиционных партий участвовать в его правительстве.
 
Умер от болезни в Брюсселе.

Ссылки 
 Sylvestre Nsanzimana
 Sylvestre Nsanzimana

Премьер-министры Руанды
Политики Руанды
Премьер-министры, вступившие в должность в 1991 году
Министры иностранных дел Руанды
Министры торговли Руанды
Министры юстиции Руанды
доктора юридических наук
Ректоры вузов Руанды
Выпускники Брюссельского университета